Сергей Сафронов: Сафронов, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский иллюзионист, участник трио братьев Сафроновых.